L'expression « Fils de l'homme » peut faire référence à :

Religion 
 Fils de l'Homme, une figure désignant le Messie dans les religions juive et chrétienne ;

Littérature 
 Le Fils de l'homme, un essai de François Mauriac paru en 1958 ;
 Le Fils de l'homme (), un roman de science-fiction américain de Robert Silverberg en 1973.
 Les Fils de l'homme, un roman dystopique de P.D. James, paru en 1992 ;
 Le Fils de l'homme, un roman de Jean-Baptiste Del Amo paru en 2021 et lauréat du prix du roman Fnac.

Audiovisuel 
 Le Fils de l'homme, un téléfilm français réalisé par Jean-Paul Carrère en 1960 ;
 Les Fils de l'homme, un film américain adapté du roman de P.D. James et sorti en 2006.

Peinture 
 Le Fils de l'homme, un tableau de René Magritte peint en 1964 ;